Lea může být:

 Lea (biblická postava)
 Lea (jméno) – ženské rodné jméno 

příjmení osob
 Jim Lea (* 1949) – anglický hudebník
 Thomas Lea – americký violista

jiný význam
 Lea (film) – český film z roku 1996 režiséra Ivana Fily s Lenkou Vlasákovou v hlavní roli
 Lea (řeka) – řeka v Anglii
 lea (rod) (Leea) – rod rostlin z čeledi révovité

podobné slovo
 Léa Parker – francouzský televizní seriál